Уржу́мка () — река в республике Марий Эл и Кировской области, правый приток Вятки (бассейн Волги).

Длина реки — 109 км, 59 из которых протекают по территории Уржумского района Кировской области. Площадь водосборного бассейна — 1780 км².

На Уржумке расположен город Уржум, от которого она судоходна. Другие крупные населённые пункты на реке — сёла Большое Опарино, Сенда, Мари-Билямор (Марий Эл); Лопьял, Богданово (Кировская область).

Притоки 

(км от устья)
 Сиг (лв)
 Пинбинка (лв)
 Шенерка (лв)
 Шуринка (пр)
 33 км: Ашланка (лв)
 42 км: Сабинка (лв)
 Арсабка (лв)
 52 км: Пилинка (лв)
 Нусинка (лв)
 Колмасинка (пр)
 63 км: Ирека (пр)
 65 км: Ашланка (лв)
 69 км: Ноля (лв)
 река Сендинка (лв)
 87 км: Шумба (лв)
 87 км: Масаринка (пр)
 Пиштанка (лв)
 93 км: Сукма (лв)
 Пашинка (лв)
 Пашаиля (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от водомерного поста посёлка городского типа Аркуль до города Вятские Поляны, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Вятки
Реки Мари-Турекского района
Реки Уржумского района